Spångagölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spångagölen, Småland, igenfylld sjö i Vaggeryds kommun, 
Spångagölen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn